Jermyn ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Jermyn (* 1970), Kultur- und Medienwissenschaftlerin
 Henry Jermyn, 1. Earl von St. Albans (~1604–1684), englischer Adliger und Politiker
 Simon Jermyn (* 1981), irischer Jazzmusiker

Jermyn ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Jermyn (Pennsylvania), Lackawanna County, Pennsylvania
 Jermyn (Texas), Jack County, Texas

Siehe auch:
 Jermyn Street